Le sigle SPAC peut faire référence à :

 SPAC (Special Purpose Acquisition Company), un type de société sans aucune activité opérationnelle dont les titres sont émis sur un marché boursier en vue d’une acquisition ou d’une fusion future dans un secteur particulier et avant une échéance déterminée.
 SPAC, acronyme de Société parisienne de canalisations, entreprise française, filiale du groupe Colas.
 SPAC, acronyme de Société des Produits Alimentaires de Caudry, usine du groupe Nestlé fabricant des produits surgelés vendus sous la marque Buitoni.
 Services publics et Approvisionnement Canada (en anglais : Public Services and Procurement Canada), le ministère du gouvernement fédéral du Canada responsable des services et de l'administration interne.